Kreisgericht Heiligenstadt bezeichnet

 das preußische Kreisgericht Heiligenstadt (1849–1879), siehe Kreisgericht Heiligenstadt (Preußen)
 das Kreisgericht Heiligenstadt in der DDR (1952–1992), siehe Kreisgericht Heiligenstadt (DDR)